El término Guesdon puede referirse a:

 André Guesdon (nacido 1948), Defensor de fútbol.
 Frédéric Guesdon (nacido 1971), Ciclista francés.
 Alfred Guesdon (nacido 1808) Arquitecto.